Inter-Cities Fairs Cup finalen 1969 var to fodboldkampe som skulle finde vinderen af Inter-Cities Fairs Cup 1968-69. De blev spillet den 29. maj og 11. juni 1969 imellem engelske Newcastle United og ungarske Újpesti Dózsa.

Den var kulminationen på den 11. sæson af Inter-Cities Fairs Cup. Efter sæsonen 1970-71 blev turneringen overgivet til UEFA, som nedlagde den, og erstattede den med UEFA Cup.

Newcastle vandt samlet 6-2.

Kampene

1. kamp

Returkamp

Eksterne henvisninger 
 RSSSF 

1969
Newcastle United F.C.
Újpest FC
Fodbold i 1969